Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2009 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 28 декабря 2008 года по 2 января 2009 года в Шамбери, Франция. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2010 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Все сборные первый раз участвуют в турнире.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Каролин Бальдин
 Защитник:  Нати Фудзимото
 Нападающий:  Тихо Осава

Ссылки 

 
 
 

ЖЮ*1